Ferulago turcomanica är en flockblommig växtart som beskrevs av Boris Konstantinovich Schischkin. Ferulago turcomanica ingår i släktet Ferulago och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Flockblommiga växter
turcomanica